Saborowski ist der Name folgender Personen:

 Cornelia Saborowski (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth (Elise) Saborowski (1886 Borzymy -1939 KZ Ravensbrück), Revolutionärin, Ehefrau von Arthur Ewert
 Frank Saborowski (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Gerd Saborowski (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Ines Saborowski (* 1967), deutsche Politikerin (CDU), Landtagsabgeordnete in Sachsen
 Jenk Saborowski (* 1977), deutscher Thriller-Autor
 Stefan Saborowski (* 1960), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch
 Zaborowski